Kall (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Kall (Åre), een Zweedse plaats in de gemeente Åre